CNEC ou Cnec (alors acronyme prononcé « snék ») peut désigner :
 le Centre national d'entraînement commando, centre d'aguerrissement de l'armée de terre française installé dans deux garnisons complémentaires des Pyrénées-Orientales : à Mont-Louis ( d’altitude) et Collioure (sur la côte méditerranéenne) ;
 la Commission nationale d'équipement commercial ;
 le Conseil national des entreprises de coiffure ;
 la China Nuclear Engineering & Construction (fusionnée avec la CNNC (China National Nuclear Corp.)